Raúl Arellano puede hacer referencia a:
 Raúl Arellano Villegas, futbolista mexicano nacido en 1935.
 Raúl Arellano Gallo, futbolista mexicano nacido en 1939.
 Raúl D. Arellano, actor y pintor filipino.

No confundir con:
 Raúl Orellana, página de desambiguación.